Intima teatern kan syfta på:

Strindbergs Intima Teater – en teaterlokal i Stockholm vid Norra Bantorget 1907–1910 och återöppnade 2003
Nya Intima teatern – en teater på Vattugatan i Stockholm 1930–1933
Intiman (Intima Teatern, Wallmans Intiman (1997–2010)) – vid Odenplan i Stockholm invigd 1950
Intiman (Malmö Stadsteater) – en teaterscen på Malmö Opera som används av Malmö Stadsteater (1944)
Intimteatret – en experimentteater i Oslo 1921–1922
Gröna Lund-teatern – en teater som ligger i anslutning till nöjesfältet Gröna Lund i Stockholm som under en tid hette Intima Teatern
Komediteatern – en teater vid Engelbrektsplan på Norrmalm i Stockholm 1911–1938 under en tid Nya Intima teatern, Intima teatern, Intiman och Mindre dramatiska teatern